Andrej Hauptman – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada sloveno
 Herbert A. Hauptman – matematico, chimico e cristallografo statunitense
 Micah Hauptman – attore statunitense